Тызыл:

 Тызыл (приток реки Кёнделен) — река в России, протекает в Кабардино-Балкарской Республике. Выше села Кёнделен где находится так же ущелье с одноименным названием Тызыл!
 Тызыл (приток Тызылы) — река в Российской Федерации, протекает в Кабардино-Балкарской Республике.
 Тызыл — прежнее название посёлка Солнечный в Эльбрусском районе Кабардино-Балкарии.